Zalamea la Real — município na província de Huelva, Espanha
Zalamea de la Serena — município na província de Badajoz, Espanha

Desambiguações de topônimos